Het Parc Zoologique d'Amneville is een 17 hectare grote dierentuin, die in 1986 geopend werd in Amnéville, vlak bij Metz, Frankrijk, door Michael Louis.

In de dierentuin zijn ongeveer 2000 dieren van ongeveer 360 soorten.

Amnéville
Amneville